Râul Borcut se poate referi la:

 Râul Borcut, Someșul Mare
 Râul Borcut, Bistrița
 Râul Borcut, Bistricioara

Vezi și 
 Râul Borcutul (dezambiguizare)
 Valea Borcutului (dezambiguizare)

 Borcut, sat în județul Maramureș

Toponime românești